Imię i nazwisko Donald Robertson nosili lub noszą m.in.:
 Donald Robertson  – amerykański historyk sztuki, badacz kodeksów Mezoameryki
 Donald Robertson (1905–1949) – szkocki lekkoatleta, maratończyk
 Donald Robertson (ur. 1987) – szkocki sędzia piłkarski